Doença por vírus Ébola é uma doença em seres humanos e outros mamíferos provocada por um ebolavírus.

Ébola também se pode referir a:

 Vírus Ebola, anteriormente designado Ebolavírus Zaire, responsável pela maioria dos casos da doença por vírus Ébola em seres humanos.
 Ebolavirus, um género de vírus da família Filoviridae
 Rio Ébola, um rio na República Democrática do Congo
 Ebola (banda), banda de rock tailandesa

Ver também
 Surto de ébola na África Ocidental de 2014
 Surto de ébola em Kivu de 2018–2020